La Coppa Italia 1991-1992 fu la 45ª edizione della manifestazione calcistica. Iniziò il 21 agosto 1991 e si concluse il 14 maggio 1992. Essa venne vinta dal , che se l'aggiudicò per la prima volta. La finale fu vinta dai giallo blu contro la Juventus, che vinse in casa per uno a zero, e poi venne sconfitta due a zero fuori casa.

Risultati

Turni preliminari

Primo turno 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.08.1991|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 agosto 1991

Secondo turno 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|28.08.1991|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 settembre 1991

Fase finale

Ottavi di finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.10.1991|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|04.12.1991

Quarti di finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.02.1992|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.02.1992

Semifinali 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|31.03.1992|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.04.1992

Finale 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.05.1992|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|14.05.1992

Finale

Andata

Ritorno

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni